Абрамова, Ольга:
 Абрамова, Ольга Валерьевна (род. 1988) — украинская биатлонистка, трёхкратная чемпионка мира по летнему биатлону.
 Абрамова, Ольга Михайловна (род. 1953) — белорусский общественно-политический деятель, социолог, философ.